Zé Carlos, wł. José Carlos Gaspar Ferreira – brazylijski piłkarz, obrońca, uczestnik Igrzysk Panamerykańskich 1963
 Zé Carlos, wł. José Carlos Bernardo – brazylijski piłkarz, ofensywny pomocnik, uczestnik Copa América 1975
 Zé Carlos, wł. José Carlos dos Santos – brazylijski piłkarz, napastnik, uczestnik Letnich Igrzysk Olimpijskich 1972
 Zé Carlos, wł. José Carlos Peçanha – brazylijski piłkarz, bramkarz, uczestnik Letnich Igrzysk Olimpijskich 1976
 Zé Carlos, wł. José Carlos da Costa Araújo – brazylijski piłkarz, bramkarz, uczestnik MŚ 1990
 Zé Carlos, wł. José Carlos de Almeida – brazylijski piłkarz, obrońca, uczestnik MŚ 1998
 Zé Carlos, wł. José Carlos Conceição dos Anjos – brazylijski piłkarz, pomocnik
 Zé Carlos, wł. José Carlos Garcia Leal – brazylijski piłkarz, pomocnik
 Zé Carlos, wł. José Carlos Ferreira Filho – brazylijski piłkarz, napastnik